Drese ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Drese (1620–1701), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Johann Samuel Drese (1644–1716), deutscher Organist und Kapellmeister
  Johann Wilhelm Drese (1677–1745), Vizekapellmeister in Weimar
 Claus Helmut Drese (1922–2011), deutscher Opern- und Theaterintendant
 Friedrich Drese (* 1960), deutscher Orgelbauer und Organist
 Rudolf Drese (1932–2003), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter
 Stefanie Drese (* 1976), deutsche Politikerin und Landtagsabgeordnete
 Wolfgang Drese (1943–2012), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Drees
 Dresen
 Dreesen